Парсеваль () — французская фамилия.

Известные носители: 

 Парсеваль, Август фон (1861—1942) — немецкий конструктор, пионер аэронавтики.
  (род. 1987) - французский футболист; играет в качестве защитника.
 Парсеваль, Марк-Антуан (1755—1836) — французский математик.

См. также 
 Парсеваль-Дешен, Александр Фердинанд
 Парсеваль-Гранмезон, Франсуа-Огюст